Barazi ist der Familienname folgender Personen:
 Azad al-Barazi (* 1988), syrischer Schwimmer
 Housni al-Barazi (1895–1975), osmanischer und syrischer Politiker
 Juan Barazi (* 1968), dänischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Muhsin al-Barazi (1904–1949), syrischer Rechtsanwalt, Akademiker und Politiker

Siehe auch:
 Barası